Brophy ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Brophy (1903–1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Brigid Brophy (1929–1995), britische Schriftstellerin
 David Brophy (* 1990), britischer Boxer
 Eamonn Brophy (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Edward Brophy (1895–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Brophy (1900–1930), kanadischer Eishockeytorwart
 Harry Brophy (1916–1996), englischer Fußballspieler und -trainer
 Jane Brophy (* 1963), britische Politikerin
 Jed Brophy (* 1963), neuseeländischer Schauspieler
 John Brophy (1933–2016), anglo-irischer Eishockeyspieler und -trainer
 John C. Brophy (1901–1976), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Brophy (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Niall Brophy (* 1935), irischer Rugby-Union-Spieler
 Philip Brophy, australischer Tennisspieler
 Sally Brophy (1928–2007), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Brophey